Ассоциативность (от  — соединение).
 Ассоциативность (математика) — сочетательность, свойство бинарной операции, при котором результат последовательного применения операции не зависит от расстановки скобок.
 Ассоциативность (программирование) — свойство операций в языках программирования, позволяющее восстановить последовательность их выполнения при отсутствии явных указаний на очерёдность при равном приоритете.
 Ассоциативность (центральный процессор) — буфер ассоциативной трансляции — специализированный кэш центрального процессора, используемый для ускорения трансляции адреса виртуальной памяти в адрес физической памяти..

См. также 
 Ассоциация (значения)